

Toponímia do Japão 
Mino (Gifu) — cidade na província de Gifu
Província de Mino — antiga província correspondente, aproximadamente, à parte sul da atual província de Gifu
Distrito de Mino — da prefeitura de Shimane
Minoo — cidade

Pessoas 
Carmine Pecorelli — jornalista italiano 
Mino (cartunista) — cartunista brasileiro, cujo nome real é Hermínio Macêdo Castelo Branco 
Song Min-ho — rapper e compositor sul-coreano

Outros usos 
Editora Mino — editora brasileira especializada em histórias em quadrinhos
Ahosi — regimento do Reino do Daomé, formado por guerreiras fons, também chamadas Mino

Ver também 
Minos — rei lendário de Creta

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos